Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Eva Švíglerová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Strnadová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Auckland
1991 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1991
Tennis en février 1991